George Saint-Georges een Brits-Duitse componist
Saint-Georges (Canada), een plaats in de Canadese provincie Quebec
Saint-Georges (Frans-Guyana), een plaats in Frans-Guyana. Ook bekend als Saint-Georges-de-l'Oyapock
Saint-Georges (metrostation) van de metro van Parijs
Saint-George (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Vaud
ook:
Saint-Georges-sur-Meuse, provincie Luik

Saint-Georges (Ardennes)
Saint-Georges (Cantal)
Saint-Georges (Charente)
Saint-Georges (Gers)
Saint-Georges (Lot-et-Garonne)
Saint-Georges (Moselle)
Saint-Georges (Pas-de-Calais)
Saint-Georges (Tarn-et-Garonne)
ook:

Zie ook
Joris (heilige)
St. George's (doorverwijspagina)
Saint George (doorverwijspagina)